Product Environmental Footprint (PEF) je Evropskou komisí připravovaný způsob označování environmentálních souvislostí produktů. Environmentální stopa produktu je založena na posuzování životního cyklu výrobků (LCA) a jedná se o obdobný způsob ekoznačení jako je EPD. V České republice se této problematice věnuje Centrum environmentálních prohlášení CENDEC.

Environmentalismus